Алексіс Пірон (1689—1773) — французький драматург, поет і юрист.
 Арман Дж. Пірон (1888—1943) — американський джазовий скрипаль і керівник гурту.
 Беатріс Пірон (* 1995) — домініканська важкоатлетка, срібна призерка Універсіади-2017.
 Клод Пірон (1931—2008) — швейцарський лінгвіст, психолог, перекладач; есперантист.
 Домінік Пірон (1760—1794) — французький воєначальник-рояліст, вандейський генерал.
 Серхіо Еррера Пірон (* 1993) — іспанський футболіст, воротар клубу «Осасуна».
 Шай Пірон (* 1965) 1965) — міністр освіти Ізраїлю (2013—2014), рабин.

Адрада-де-Пірон — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Сеговія.
 Санто-Домінго-де-Пірон — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Сеговія.